Момо́ду Си́сей (; ) — гамбийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Момоду начал свою футбольную карьеру в клубе из родного города — «Уоллидан». Затем переехал в Европу и играл в молодёжных клубах Швейцарии и Англии. Это помогло ему подписать контракт с бельгийским клубом Лиги Жюпиле «Вестерло».

С чемпионом Словакии ФК «Жилина» Сисей подписал контракт летом 2010 года. Первый свой гол в Цоргонь-лиге забил 31 июля 2010 года. Момоду сыграл очень важную роль в продвижении «Жилины» в Лиге чемпионов 2010/11 (команда попала в групповой этап), забив три гола. В 2012 году стал с клубом чемпионом Словакии и выиграл Кубок страны.

В 2013 году подписал трёхлетний контракт с алматинским «Кайратом». И неплохо зарекомендовал себя, с ходу забив 12 голов в 28 матчах и став лучшим бомбардиром команды. Трижды становился призёром чемпионата Казахстана и выиграл Кубок страны — 2014. Но с приходом в клуб забивного ивуарийца Жерара Гоу стал меньше получать игрового времени и летом 2015 года решил поменять команду.

Затем пробовал себя в трёх странах: Израиле, снова в Словакии и Финляндии.

В июне 2018 года возвращается в Казахстан, в петропавловский «Кызыл-Жар СК».

Международная карьера 
Дебют Момоду в национальной сборной состоялся 30 мая 2010 года в игре против Мексики. Первый свой гол за сборную футболист забил 4 сентября 2010 года в матче против Намибии.

Матчи и голы за сборную

Достижения 
 Жилина
 Чемпионат Словакии: 2011/12
 Кубок Словакии: 2011/12
 Финалист Кубка Словакии: 2010/11

 Кайрат
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2013, 2014
 Обладатель Кубка Казахстана: 2014

 Сборная Гамбии
 Победитель кубка Африканских наций до 17 лет: 2005

Примечания 

Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Вестерло»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Маккаби» Нетания
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар